Holzleithen ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Holzleithen (Böbing), Ortsteil der Gemeinde Böbing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Holzleithen (Siegenburg), Ortsteil des Marktes Siegenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Holzleithen (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

in Österreich:
 Holzleithen (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft der Gemeinde Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Holzleithen (Gemeinde Franking), Ortschaft der Gemeinde Franking, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Holzleithen (Gemeinde Kallham), Ortschaft der Gemeinde Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Holzleithen (Gemeinde Ottnang), Ortschaft der Gemeinde Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Holzleithen (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft der Gemeinde St. Marienkirchen bei Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Holzleiten